У 1996 році рішенням Парламенту Великої Британії Шотландія була розділена на 32 округи або території місцевих рад:

Адміністративний поділ

Примітки

Шотландія
Адміністративний поділ Шотландії